Admete steht in der griechischen Mythologie für:
 Admete, Tochter des Eurystheus
 Admete (Tochter des Amphidamas), Gattin des Eurystheus
 Admete (Tochter des Okeanos), eine der Okeaniden

weitere Bedeutungen:
 (398) Admete, ein Asteroid des Hauptgürtels